El juego de la verdad puede referirse a:

Cine 
 El juego de la verdad (1963), película española dirigida por José María Forqué.
 El juego de la verdad (2004), película española dirigida por Álvaro Fernández Armero.

Televisión 
 El juego de la verdad (1964-1973), programa de TV emitido por Canal 9 (Chile).
 El juego de la verdad (2008-), programa de TV emitido por Telecinco (España).